Los tericinosaurios (Therizinosauria) son un infraorden de dinosaurios terópodos manirraptores, que vivieron desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 130 y 66 millones de años, desde el Barremiense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Mongolia, China y el oeste de Norteamérica.

Sistemática 

Therizinosauria se define como el clado más inclusivo que contiene al Therizinosaurus cheloniformis (Maleev, 1954) pero no incluye al   Ornithomimus edmontonicus (Sternberg, 1933), al Tyrannosaurus rex  ( Osborn, 1905), al  Shuvuuia deserti (Chiape et al,1998) y al Oviraptor philoceratops ( Osborn, 1924).

Taxonomía 

Infraorden Therizinosauria
Beipiaosaurus
Falcarius
Jianchangosaurus
Martharaptor
Nanshiungosaurus
Suzhousaurus
Familia Alxasauridae
Alxasaurus
Familia Therizinosauridae
Enigmosaurus
Erliansaurus
Erlikosaurus
Eshanosaurus
Neimongosaurus
Nothronychus
Segnosaurus
Therizinosaurus

Filogenia 
Cladogramas según Lindsay Zanno en 2010:

Referencias 

Paul, G.S. (1988). Predatory Dinosaurs of the World, a Complete Illustrated Guide. New York: Simon and Schuster. 464 p.
Russell, D.A., y Dong, Z. (1993). "The affinities of a new theropod from the Alxa Desert, Inner Mongolia, People's Republic of China." In Currie, P.J. (ed.). Results from the Sino-Canadian Dinosaur Project. Canadian Journal of Earth Sciences, 30: 2107-2127.
Xu, X., Tang, Z-L., y Wang, X-L. (1999). "A therizinosauroid dinosaur with integumentary structures from China." Nature, 399: 350-354.

Enlaces externos 
Ficha del taxón en TaxonSearch.org
Therizinosauria en The Theropod Database